Coronilla repanda subsp. repanda - subespécie botânica, da família das fabáceas, que floresce na altura da Páscoa
 Coronilla repanda subsp. dura - subespécie botânica, da família das fabáceas, que floresce na altura da Páscoa

 Coronilla glauca - espécie botânica, da família das fabáceas, que floresce na altura da Páscoa

 Coronilla scorpioides - subespécie botânica, da família das fabáceas, que floresce na altura da Páscoa